

Patronyme 
Il est issu de la racine Uuicon en vieux breton (attestée en 866 dans le cartulaire de Redon), désignant le combattant. Il a des variantes (Guégan, Guéguin, Guiguen, Guguen) et des dérivés (Guéguénou, Guéguinou, Guéguéniat).

 Ernest Guéguen (1885-1915), footballeur français ; 
 Pierre Guéguen (1889-1965), poète, écrivain et critique d'art ;
 Raoul-Pierre Guéguen (1947 -  ), pentathlonien français ; 
 Michel Guéguen (1951-  ), frère de Raoul-Pierre, également pentathlonien français ;
 Michel Guéguen (1959- ), vicaire général de l’archidiocèse de Paris depuis 2021 ;
 Nicolas Guéguen (1964- ), professeur de psychologie sociale ; 
 Joseph Guéguen est champion du monde ISAF de planche à voile RS:X en 2009.

Toponyme 

 Le lac Guéguen, un plan d'eau situé au Nord de la réserve faunique La Vérendrye à Val-d'Or et Senneterre (ville), au Québec, Canada.

Notes et références